Кю́тёсю́рья () — бывшая железнодорожная станция и, позднее,  остановочный пункт на 30,0 км перегона Ляскеля — Леппясилта линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
 
Станция располагалась на территории Импилахтинского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия. Основной функцией станции была отгрузка гравия из близлежащего карьера, для чего от оси станции была проложена четырёхсотметровая ветка в северо-западном направлении. На большинстве современных топографических карт в черте бывшей станции показан железнодорожный переезд, однако он ликвидирован с момента реконструкции железнодорожной линии.
В 500 м на северо-запад расположена уникальная рукотворная железнодорожная скальная выемка, сделанная в 1932 году при строительстве линии.
После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР Кютёсюрья функционировал в 1950-х годах.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Кютёсюрья на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции